Un logigramme peut être :
 un organigramme (une représentation schématique) ;
 une carte mentale (arbre heuristique) ;
 un intégramme (un jeu de logique) ;
 un organigramme de programmation.

De façon générale, les logigrammes ont été popularisés au Japon dans les années 1960 sous le nom Flow Diagram, traduit en français par Flugramme. Un logigramme est un diagramme à deux dimensions utilisé en pédagogie, ou lors de démarches de Qualité, hygiène, sécurité, environnement, d'aide à la décision de gestion du risque ou lors de démarches de créativité. Il permet de visualiser de façon holistique, logique (séquentielle ou hiérarchique) les actions à mener, étapes  et les décisions à prendre pour atteindre un objectif défini. Souvent issu d'un raisonnement en processus, il permet par exemple de décrire complètement un processus, une activité, une structure hiérarchique. Dans l'industrie des logigrammes visent à mettre en évidence les éventuels gaspillages ou non valeur ajoutée, dans une démarche d'amélioration continue, de réduction des déchets, d'économie d'énergie, de ressources et de matière.

Outil pédagogique  
Dans un cours ou une formation, le logigramme permet d'offrir une vue résumée et logique d'étapes à suivre, par exemple dans un hôpital pour concilier des traitements médicamenteux à risque et éviter les erreurs médicamenteuses ou pour expliquer ou rappeler les bonnes pratiques en matière transfusionnelles

Outil d'évaluation 
En évaluation des politiques publiques, le logigramme permet de représenter de manière simplifiée les hypothèses causales de l'action publique. Il prend la forme d'un schéma linéaire liant les interventions publiques (une subvention, un accompagnement, une loi par exemple) avec leurs effets attendus, depuis les effets directs sur les cibles directes jusqu'aux effets plus larges sur les bénéficiaires finaux de l'action. Les différentes étapes de ces chaînes causales peuvent ensuite être étudiées et la contribution de l'intervention publique aux effets attendus estimée.

Logiciels 
Des logiciels spécialisés ou des modules de traitement de texte, aident à concevoir des logigrammes. Par exemple, l'outil Visio, édité par Microsoft, permet de définir, éditer et gérer de nombreuses formes de logigrammes.

Notes et références